Дальстрой  может означать:
 Дальстрой — государственный трест.
 Дальстрой — название парохода.